Коњух може бити:
 Коњух (планина), планина у Босни и Херцеговини,
 Коњух (Крушевац), насељено место у саставу града Крушевца, Република Србија,
 Коњух (Липљан), насељено место у општини Липљан, Косово и Метохија, Република Србија,
 Коњух (Кратово), насељено место у општини Кратово, Северна Македонија,
 Коњух планином, југословенски филм.

Види још 
 Коњух планином (вишезначна одредница)